Le terme Maison des artisans peut s’appliquer à :
 un monument historique de Colmar dans le Haut-Rhin;
 une organisation de Bamako au Mali.

Homonymie